Ordejón puede hacer referencia a:
 Ordejón de Mena (o de Ordunte), localidad de la provincia de Burgos (España).
 Ordejón de Arriba, localidad de la provincia de Burgos (España).
 Ordejón de Abajo, localidad de la provincia de Burgos (España).